El Torneig de Sant Petersburg 2012, oficialment conegut com St. Petersburg Open 2012, és un esdeveniment de tennis disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 18a edició del torneig es va celebrar entre el 15 i el 23 del 2012 al Petersburg Sports and Concert Complex de Sant Petersburg, Rússia.

El tennista eslovac Martin Kližan va guanyar el primer títol individual de la seva carrera.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2012
ATP World Tour 2012